Вариометр (от лат. vario — изменяю и …метр):

 Вариометр в авиационном оборудовании — пилотажный контрольно-измерительный прибор, показывающий скорость изменения высоты полёта

 Вариометр в радиотехнике — прибор для плавного изменения индуктивности (взаимной индуктивности), например для настройки колебательного контура на нужную частоту.

 Вариометр в геофизике — прибор для определения изменений какой-либо геофизической величины:
 Магнитный вариометр или Магнитометр — для изменений во времени напряженности геомагнитного поля Земли, то есть магнитных вариаций.
 Гравитационный вариометр или Гравиметр — для изменений поля силы тяжести вблизи поверхности Земли в горизонтальном направлении.